Bob, Bobby et Robert peuvent faire référence à :

  (1946-), joueur de baseball ;
  (1970-) ;
 Bobby Watson (1953-), musicien ;
 Bobby Watson (1888-1965), acteur américain ;
  (1930-), joueur de basketball américain ;
  (1946-), joueur de football et entraîneur écossais ;
  (1960-), homme politique du Rhode Island ;
  (1913-1997), jockey canadien ;
  (1823-1910), personnalité écossaise ;
  (1846-1931), parlementaire canadien ;
  (1961-), environnementaliste ;
 , éducateur & activiste ;
  (1923-2004), artiste américain ;
  (1822-1891), ingénieur anglo-australien ;
  (1977-), informaticien ;
  (1853-1929), homme politique canadien ;
 Robert Watson (c. 1730-1780/1781), académicien et personnalité écossaise ;
  (1863-1906), homme politique de Terre-Neuve ;
 Robert Watson (1948-), scientifique ;
 , champion de Scrabble ;

 , membre du parlement britannique ; 
 , footballeur anglais ;
  (1837-1911), homme politique et écrivain anglais ;
  (1925-), académicien anglo-américain ;
  (1756-1819), personnalité australienne ;
 Robert Watson-Watt (1892-1973), personnalité écossaise surtout connu comme pionnier du radar.